Heindlmühle heißen folgende geographische Objekte: 

 Heindlmühle (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Heindlmühle (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern

 Heindlmühle (Gemeinde Oberschlierbach), Ort bei Oberschlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich